Maromme  es una población y comuna francesa, en la región de Alta Normandía, departamento de Sena Marítimo, en el distrito de Ruan y cantón de Maromme.

Demografía

Referencias

Enlaces externos 
 

Localidades de Sena Marítimo